Куриловичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Куриловичи — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Куриловичи — деревня в Волковском сельсовете Поставского района Витебской области.
 Куриловичи — деревня в Юньковском сельсовете Поставского района Витебской области.
 Куриловичи — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Куриловичи — деревня в Мостовском районе Гродненской области.